Россі  — поширене італійське прізвище
 Валентіно Россі — італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP
 Карл Іванович Россі  — російський архітектор італійського походження
 Паоло Россі — футболіст, що грав на позиції нападника за низку італійських клубних команд і національну збірну Італії

Россі — місто, штат Айова
 Россі — місто, штат Нью-Йорк